

Тиниця — село в Чернігівській області, Бахмацькому районі

Тиниця — село в гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства